Hilberina är ett släkte av svampar. Hilberina ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hilberina